Promenadenring steht für:
 Promenadenring (Aschersleben) 
 Promenadenring (Leipzig)